Pattison – comunità statunitense nel Mississippi
Pattison – città statunitense nel Texas

Imprenditoria
Cantiere Pattison – stabilimento di costruzioni a Napoli
Gruppo Jim Pattison – azienda canadese

Persone
Andrew Pattison – tennista zimbabwese naturalizzato statunitense
Eliot Pattison – avvocato e scrittore statunitense
Jim Pattison – imprenditore canadese
John M. Pattison – politico statunitense
Matty Pattison – calciatore sudafricano
Séamus Pattison – politico irlandese